Osoby o tym nazwisku:
 Cezary Łapiński – polski lekkoatleta
 Czesław Łapiński – polski taternik, alpinista, ratownik tatrzański
 Czesław Łapiński – podpułkownik, prokurator w procesach stalinowskich
 Henryk Łapiński – polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy
 Henryk Łapiński – polski bibliotekarz
 Jerzy Łapiński – polski aktor
 Józef Łapiński – polski uczestnik rewolucji październikowej, działacz komunistyczny, inżynier
 Krzysztof Łapiński – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm
 Marek Łapiński – polski polityk, samorządowiec, dziennikarz, poseł na Sejm
 Marek Łapiński – komendant główny Straży Granicznej, wiceminister obrony narodowej
 Mariusz Łapiński – polski polityk, lekarz, wykładowca, minister zdrowia, poseł na Sejm
 Stanisław Łapiński – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser
 Teofil Łapiński – uczestnik powstania węgierskiego i styczniowego
 Tomasz Łapiński – polski piłkarz
 Władysław Łapiński – działacz mniejszości polskiej na Łotwie, wiceprezes Związku Polaków, poseł na łotewski Sejm
 Zdzisław Łapiński – polski historyk literatury
 Zdzisław Łapiński − polski wiolonczelista i wykładowca
 Zbigniew Łapiński – polski muzyk i kompozytor
 Zygmunt Łapiński – polski polityk, poseł na Sejm

Zobacz też:
 Stanisław Nilski-Łapiński – polski oficer